Pianello puede referirse a:

 Pianello, comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega.
 Pianello del Lario, localidad y comuna italiana de la provincia de Como, región de Lombardía.
 Pianello Val Tidone, localidad y comuna italiana de la provincia de Piacenza, en Emilia-Romaña.